Evropska Formula 2 sezona 1976 je bila deseto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo 

1976 v športu
1976